Действующий чемпион турнира швейцарец Роджер Федерер сумел защитить свой титул и в четвёртый раз подряд добиться победы на турнире. В финале он обыграл Новака Джоковича 7-6(4), 7-6(2), 6-4.

Общая информация 
Федерер в третий раз за последние четыре года выигрывает три из четырёх турниров Большого шлема в рамках календарного года. Поход за четвёртым титулом второй год подряд заканчивается в финале Roland Garros. Будущий многократный победитель соревнований серии Джокович впервые добирается до финала в призах подобного уровня.

Посев 

 ' Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Четвёртый раунд)
  Новак Джокович (Финал)
  Николай Давыденко (Полуфинал)
  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Джеймс Блейк (Четвёртый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Первый раунд)
  Томми Робредо (Третий раунд)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд, отказ)
  Томми Хаас (Четвертьфинал)
  Михаил Южный (Второй раунд)
  Иван Любичич (Третий раунд)
  Ришар Гаске (Второй раунд, отказ)
  Гильермо Каньяс (Второй раунд)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Ллейтон Хьюитт (Второй раунд)

<ol start="17">
  Карлос Мойя ''(Четвертьфинал)
  Маркос Багдатис ''(Первый раунд)
  Энди Маррей ''(Третий раунд)
  Хуан Игнасио Чела ''(Четвертьфинал)
  Хуан Карлос Ферреро ''(Первый раунд)
  Поль-Анри Матьё ''(Первый раунд)
  Хуан Монако ''(Четвёртый раунд)
  Давид Налбандян ''(Третий раунд)
  Марат Сафин ''(Второй раунд)
  Яркко Ниеминен ''(Первый раунд)
  Дмитрий Турсунов ''(Первый раунд)
  Николас Альмагро ''(Третий раунд)
  Филиппо Воландри ''(Первый раунд)
  Потито Стараче ''(Первый раунд)
  Юрген Мельцер ''(Второй раунд)
  Иво Карлович ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые